Rudman ist der Familienname folgender Personen:

 David Rudman (1943–2022), sowjetischer Judoka und Samboka
 Larry Rudman (* ?), US-amerikanischer Soziologe
 Shelley Rudman (* 1981), britische Skeletonpilotin
 Warren Rudman (1930–2012), US-amerikanischer Politiker